Дмитрий Владимирович Го́голев (15 ноября 1972, Мурманск, СССР) — российский хоккеист, нападающий. Воспитанник мурманского хоккея. Чемпион Италии сезона 1998/1999. С 2019 по 2022 года был главным тренером команды «Сибирские Снайперы», выступающей в Молодёжной хоккейной лиге.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Клагенфурт»
Игроки ХК «Мерано»
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Витязь»
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Крылья Советов»
Тренеры ХК «Капитан»
Тренеры ХК «Сибирские Снайперы»